Calimno – isola nel mar Egeo
Calimno – comune della Grecia nell'isola omonima
Calimno – unità periferica della Grecia nella periferia dell'Egeo Meridionale